Kinnickinnic River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Kinnickinnic River (Milwaukee River), Wisconsin
 Kinnickinnic River (St. Croix River), Wisconsin